

Населені пункти та їхні частини
 Журавенець — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Журавенець — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Журавенець — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Журавенець — частина міста Брок у Островському повіті Мазовецького воєводства
 Журавенець — частина села Ґаґови-Старі в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Журавенець — частина села Пне в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Журавенець — частина села Подвежбе в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Журавенець — лісова осада в гміні Брок Островського повіту Мазовецького воєводства

Примітки